Ана тили:
 Ана тили (газета) — еженедельная газета в Казахстане на казахском языке.
 Ана тили (издательство) — казахское издательство.